Rjasne (ukrainisch ; russische Entsprechung Rjasnoje/Рясное) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Stadtteil von Lemberg, siehe Rjasne
 Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Losowa, siehe Rjasne (Losowa)
 Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Bohoduchiw, siehe Rjasne (Bohoduchiw)
 Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Dnipro, siehe Rjasne (Dnipro)
 Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Horliwka, siehe Rjasne (Horliwka)
 Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Swjahel, siehe Rjasne (Swjahel)
 Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Sumy, siehe Rjasne (Sumy)
 Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Mohyliw-Podilskyj, siehe Rjasne (Mohyliw-Podilskyj)